David Marciano ist der Name folgender Personen:

* David Marciano (Schauspieler) (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 David Marciano (Schachspieler) (* 1969), französischer Schachspieler